Als Quadrierung bezeichnet man:
 die Multiplikation einer Zahl mit sich selbst, siehe Quadrat (Mathematik)
Davon zu unterscheiden ist der mathematische Begriff Quadratur, siehe Quadratur des Kreises und Numerische Quadratur
 Scheinfugen, die auf Verputz gemalt werden, um Quadersteine zu imitieren (in der Kunst)
 ein Quadratraster (in der Kunst)

Siehe auch:
 Quadratur (Begriffsklärung)
 Vierung (Heraldik)